In linguistica, il termine "possessivo" rinvia a diversi significati:
 Possessivo  – caso grammaticale usato per indicare una relazione di possesso
 Possessivo  – aggettivo usato per indicare una relazione di possesso
 Possessivo  – pronome usato per indicare una relazione di possesso